Калинка — інша назва бобирця звичайного

Калинка — село, Вітебський район, Вітебська область

Калинка — річка, права притока Сосьви
 Калинка — село, Хабаровський район, Хабаровський край

Калинка — село, Вінницька область, Томашпільський район, Пилипо-Борівська сільська рада
 Калинка — річка у Хмельницькій області, права притока Горині (басейн Дніпра)

Див. також 
 Калінка